Johanneskreuz steht für
Johanneskreuz, christliches Symbol, heraldische Figur 
Johanneskreuz (Gürzenich), Denkmal in Düren
Sankthanskors (schwed., dän.), Johannskreuz ⌘, siehe Schleifenquadrat
Johanniskreuz ist ein Ort in Rheinland-Pfalz